Гу́ров — російське прізвище.

Відомі носії:

Жінки 
 Гурова Людмила Данилівна (* 1941) — українська співачка (сопрано), солістка Рівненської обласної філармонії, Заслужена артистка України.
 Гурова Марія Олександрівна (* 1989) — російська борчиня вільного стилю, чемпіонка та триразова бронзова призерка чемпіонатів Європи, дворазова срібна призерка Кубків світу.

Чоловіки 
 Гуров Вадим Миколайович (1937-2015) — український політик
 Гуров Василь Дмитрович (1908 — ?) — 1-й секретар Межівського райкому КП(б)У Дніпропетровської області. Депутат Верховної Ради УРСР 3—4-го скликань.
 Гуров Кирило Петрович (* 1918 — † 2004) — радянський фізик
 Гуров Кузьма Акимович (* 1901 — † 1943) — радянський військовик, генерал-лейтенант
 Гуров Леонід Симонович (1910—1993) — український та молдавський композитор та педагог, заслужений діяч мистецтв Молдавської РСР, професор, народний артист Молдавської РСР, лауреат Державної премії Молдавської РСР.
 Гуров Микола Олексійович (* 1927 — † 2005) — радянський господарський керівник, директор Криворіжсталі та Маріупольського металургійного заводу імені Ілліча
 Гуров Олександр Васильович (1843—1921) — геолог, професор.
 Гуров Олександр Геннадійович (* 1971) — український боксер
 Гуров Олександр Олексійович — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Гуров Сергій В'ячеславович (1958—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Гуров (Німеччина)

Примітки 

Російські прізвища